John Hanson (1721-1783), premier président du congrès continental américain
 John Hanson (?-vers 1860), homme politique libérien
 John Hanson (1942-), réalisateur américain